Loudet peut faire référence à :
 Loudet, commune française située dans le département de la Haute-Garonne et la région Midi-Pyrénées ;
 un patronyme partagé par :
 Alfred Loudet (1836-1898), peintre français ;
  (1862-1894), médecin argentin.